Le jeudi , une contrôleuse du travail et un agent du service de contrôle de la Mutualité sociale agricole, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, étaient assassinés lors d'une inspection de routine dans une exploitation agricole, à Saussignac en Dordogne.

Au-delà du fait divers tragique, cet assassinat est sans précédent en France, puisque c'est la première fois, depuis la création de l'Inspection du travail en 1892, que des inspecteurs du travail sont tués dans l'accomplissement de leur mission, du fait même de l'enquête qu'ils conduisaient.

Présentation
Sylvie Trémouille avait 40 ans. Née à Pantin le , elle était contrôleuse à l’Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole. Daniel Buffière avait 47 ans. Il était responsable du service contrôle de la Mutualité sociale agricole. 

Leur meurtrier, un agriculteur ancien militaire et ancien assureur, Claude Duviau, les a tués à coups de fusil, le premier presque à bout portant de face, la seconde dans le dos alors qu'elle tentait de lui échapper, au cours d'un contrôle des conditions d'emploi des personnes qui travaillaient à la récolte des prunes sur l'exploitation. Sylvie Trémouille est morte presque sur le coup, Daniel Buffière quelques heures plus tard. Chacun a laissé un orphelin.

Procès et Obsèques
Le procès de l'assassin a eu lieu du  au  à la cour d'assises de Périgueux. Il a été condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Il meurt d'un infarctus en prison en .

Les obsèques des deux victimes ont eu lieu le mardi . Un millier de personnes ont assisté à chacun des enterrements.
Sylvie Trémouille a été enterrée à Azerat (Dordogne), Daniel Buffière à Bassillac (Dordogne également). Quatre ministres ont été présents à ces cérémonies, Jean-Louis Borloo (Emploi), Hervé Gaymard (Agriculture), Gérard Larcher (Relations du travail) et Frédéric de Saint-Sernin (Aménagement du territoire).

Conséquences
Depuis la création de l’inspection du travail en 1892, c'était la première fois que des agents de cette administration chargée de faire respecter le droit du travail étaient tués en mission. De nombreuses manifestations d'inspecteurs du travail et de travailleurs sociaux ont eu lieu dans les jours qui ont suivi ce double meurtre.

Une stèle en l'honneur des deux victimes a été inaugurée le  au cours d'une cérémonie du souvenir à Périgueux, en présence des ministres de l'Agriculture, Dominique Bussereau, et délégué à l'Emploi, Gérard Larcher.

Annexes

Notes et références

Bibliographie

On achève bien... les inspecteurs du travail, de Gérard Filoche (éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2004).

Liens externes 

 1er anniversaire de l’assassinat de deux inspecteurs du travail sur le site de Démocratie et Socialisme
 Dans le secret des inspecteurs du travail assassinés, documentaire de Jacques Cotta et Pascal Martin diffusé sur France 2 le 

Inspection du travail
Assassinat en France
Dordogne au XXIe siècle
Septembre 2004 en France